Botànica:
 prat o herbassar, terreny cobert per herbes
 Prat alpí, tipus de formació vegetal típica de l'estatge alpí o subalpí 
 Prat de dall o prat dallador, tipus de prat destinat a ser dallat i del qual s'aprofita l'herba per utilitzar-la com a aliment per al ramat
 Prat de pastura, prat utilitzat com a terra de pasturatge
 Toponímia:
 Prat (Costes del Nord), municipi al departament de Costes del Nord (regió de Bretanya, França)
 Prat e Bonrepaus, municipi al departament de l'Arieja  (regió d'Occitània, França)
 el Prat, sector de la Marjal de Peníscola, al Baix Maestrat
 El Prat (Castellbell i el Vilar), urbanització del municipi de Castellbell i el Vilar (el Bages)
 El Prat (Castellcir), masia al nord del sector central del terme municipal de Castellcir (el Moianès)
 El Prat (Folgueroles), masia de Folgueroles (Osona)   
 El Prat (Gaià), mas al nucli de Gaià (Bages)  
 El Prat (Lladurs), masia al municipi de Lladurs (el Solsonès)
 El Prat (Llobera), masia al municipi de Llobera (el Solsonès)
 El Prat (les Llosses), masia de les Llosses
 El Prat (l'Estany), paratge de camps de conreu a la part central del terme municipal de l'Estany (el Moianès)
 El Prat (Moià), masia del municipi de Moià (Moianès)  
 El Prat (Oristà), masia d'Oristà (Osona)
 El Prat (Sant Agustí de Lluçanès), masia de Sant Agustí de Lluçanès (Osona)   
 El Prat (Sant Feliu de Pallerols), edifici a la Garrotxa
 El Prat (Seva), masia de Seva (Osona) 
 el Prat (la Vall de Bianya), mas al veïnat de Castellar de la Muntanya al terme de la Vall de Bianya (la Garrotxa) 
 El Prat (urbanització), urbanització del terme municipal de Castellcir (el Moianès)
 Prat de Cabanes-Torreblanca, parc natural de la Plana Alta
 Prat de Comte, municipi de la Terra Alta
 El Prat de la Barroca, masia barroca de Tona (Osona)
 El Prat Gros (Santa Cecília de Voltregà), masia de Santa Cecília de Voltregà (Osona)   
 el Prat de Llobregat, municipi del Baix Llobregat
 Prat del Pinter, entitat de població d'Ogassa (Ripollès)
 el Prat del Pont
 El Prat Xic, masia de Malla (Osona) 
 Aeroport del Prat, aeroport que dona servei a la ciutat de Barcelona
 Cal Prat, diversos indrets
 Can Prat, diversos topònims
 Can de Prat és un monument del municipi de Santa Coloma de Farners (Selva) protegit com a bé cultural d'interès local. A l'extrem del carrer Raval es troba
 Casa Prat (Vic), casa senyorial barroca a Vic (Osona) 
 Casa Prat de Lleida
 Casa de Prat, casa a Olot (Garrotxa)  
 Coll de Prat (Siall), collada al terme municipal d'Isona i Conca (Pallars)
 Estadi Cornellá-El Prat, estadi de futbol propietat del RCD Espanyol a cavall dels municipis de Cornellà de Llobregat i el Prat de Llobregat (el Baix Llobregat)
 Estació del Prat de Llobregat, intercanviador de ferrocarril
 Estació del Prat-Centre, estació de la línia 9 del metro de Barcelona
 Línia el Prat - Aeroport, línia de ferrocarril propietat de l'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries que connecta el Prat de Llobregat amb l'Aeroport del Prat
 Mare de Déu del Prat, capella a Sant Joan de les Abadesses (Ripollès) 
 Mare de Déu del Prat de Figuerola d'Orcau, església a Isona i Conca Dellà (Pallars Jussà)  
 Mas el Prat de Besora, masia de Santa Maria de Besora (Osona)
 Mas Prat (Torelló), edifici de Torelló (Osona)   
 Raval del Prat (l'Estany), obra de l'Estany (el Moianès)  
 el Raval del Prat, entitat de població de l'Estany (el Moianès) 
 Puig del Prat, muntanya al municipi de Caldes de Montbui (el Vallès Oriental)
 Torre del Prat, mas al municipi d'Artesa de Lleida (el Segrià)
 Torrent del Prat (Granera), torrent a la zona central del terme del terme municipal de Granera (el Moianès)
 Vila del Prat, masia a Sant Sadurní d'Osormort (Osona) 
 Biografies:
 Agustín Arturo Prat Chacón (Hisenda San Agustín de Puñual, 1848 - Iquique, 1879), mariner
 Albert Prat i Vila (La Cellera de Ter, 1958), professor de música i piano, compositor, acordionista i director  
 Antoni Prat i Seuba (Òdena, 1934), empresari i artista floral català 
 Dolors Prat Coll (Ripoll, 1905 - Tolosa, 2001), líder anarcosindicalista 
 Domènec Prat i Marsal (Barcelona, 1886 – Haedo, Argentina, 1944), guitarrista i professor de música 
 Enric Prat de la Riba i Sarrà, polític, president de la Mancomunitat de Catalunya 
 Esteve Prat, mestre de capella de Santa Maria de Castelló d’Empúries entre 1730 i 1760
 Francesc Prat, diversos personatges
 Gertrudis Prat (Badalona, flor. 1800-1802), puntaire catalana coneguda per haver fet una punta al
 Joan Prat i Carós (1947), antropòleg, catedràtic emèrit d'antropologia a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona 
 Joan Prat i Esteve (Sabadell, 1904 - 1971), escriptor, periodista, traductor i crític literari
 Joaquín Prat Carreras (Xàtiva, 1929 – Madrid, 1995), presentador de la ràdio i la televisió espanyoles 
 Jordi Prat, diversos personatges
 José Diosdado Prat García (Albacete, 1905 - Madrid, 1994), advocat i polític espanyol
 José de Prat Buceli (València, 1855 - 1931), militar, aristòcrata i polític valencià
 Josep Prat, diversos personatges
 Lluïsa Prat Gaballí (Barcelona, 1896 - Sóller, 1977), pedagoga catalana 
 Madrona Prat i Palme (Barcelona, 1903 - 1987), activista veïnal nascuda al barri barceloní de Sant Genís dels Agudells 
 Manel Prat i Peláez (Còrdova, 1972), polític català conegut per haver dirigit els Mossos d'Esquadra (2011 - 2014)
 Maria Mercè Prat i Prat (Barcelona, 1880 - 1936), religiosa, germana de la Companyia de Santa Teresa de Jesús
 Marià Prat i Fainé, militant sindicalista de la CNT
 Marina Prat Vidal (Vilanova i la Geltrú, 1951), atleta, fondista i maratoniana catalana 
 Marta Prat i Calmet (Terrassa, 1981), jugadora d'hoquei sobre herba que solia jugar en la posició de davantera 
 Pere Prat, diversos personatges
 Pierrette Prat i Galindo (Talteüll, 1927 - Barcelona, 2014), abadessa de Pedralbes
 Ramon Prat i Pallarés (Barcelona, 21 de març de 1932 - 24 de juliol de 1986) va ser un sacerdot catòlic, professor de les Facultats de Teologia i de Filosofia
 Salvador Prat i Asensio (Olesa de Montserrat, 1961), economista, historiador i polític, alcalde d'Olesa (2011 - 15)
 Toni Prat, nascut com a Antoni Prat Oriols, (Vic, 1952), artista català 
 Vicenç Prat i Brunet (Manresa, 1902 – Barcelona, 1957), escriptor i polític 
 Organitzacions:
 Associació Esportiva Prat, club de futbol del Prat de Llobregat
 Club Bàsquet Prat, club català de basquetbol de la ciutat d'El Prat de Llobregat
 Club Natació Prat, club d'esport català fundat el 1972 a la ciutat del Prat de Llobregat
 Reial Club de Golf El Prat, club de golf català originari del Prat de Llobregat i avui dia traslladat a Terrassa
 Miscel·lània:
 Prat d'indianes, terreny prop de les fàbriques d'indianes on s'hi duia a terme part dels seus processos
 Carxofa Prat o carxofa del Prat, varietat de carxofa catalana, pròpia del delta del Llobregat
 gallina del Prat, raça de gallina